Мордо́вия:

 Мордовия — республика в составе Российской Федерации.
 «Мордовия» — российский футбольный клуб из Саранска.
 «Мордовия» — российский хоккейный клуб из Саранска.
 «Мордовия» — название женского футбольного клуба «Мордовочка» в 2006—2010 годах.
 «Мордовия» — фирменный пассажирский поезд.
 «Мордовия» — государственная телерадиокомпания (филиал ВГТРК), вещающая в Республика Мордовия.
 «Мордовия» — универсальное справочно-энциклопедическое издание.
 «Мордовия» — спортивный комплекс в Саранске.
 «Мордовия» — малый десантный корабль на воздушной подушке, проект 12322.

Другое 
 «Мордовия Арена» — футбольный стадион в Саранске.
 «Биохимик-Мордовия» — бывший российский футбольный клуб из Саранска.
 «Рускон-Мордовия» — российский баскетбольный клуб из Саранска.

См. также 
 Мордовская
 Мордовская АССР